Makowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Makowice (Świdnica) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Makowice (Skoroszyce) in der Woiwodschaft Oppeln
 Makowice (Płoty) in der Woiwodschaft Westpommern